Соколовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Соколовская волость (Бежаницкий район) — в составе Бежаницкого района Псковской области до 2005 года
 Соколовская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской губернии
 Соколовская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Соколовская волость (Ишимский уезд) — в составе Тобольской (позднее — Тюменской) губернии
 Соколовская волость (Епифанский уезд) — в составе Тульской губернии
 Соколовская волость (Змиевский уезд) — в составе Харьковской губернии
 Соколовская волость (Пошехонский уезд) — в составе Ярославской губернии